Сезон 2017/18 стал первым в истории клуба «Вегас Голден Найтс». Дебютный матч в регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» провёл 6 октября на выезде против «Даллас Старз», а первый домашний матч состоялся 10 октября против «Аризоны Койотис». Заключительный матч регулярного чемпионата прошёл 7 апреля.

События

Предшествующие события 
После того как 22 июня 2016 года руководство НХЛ приняло положительное решение о включении клуба в лигу, в Лас-Вегасе стартовал процесс создания команды. В течение второй половины 2016 года владелец клуба Билл Фоули нанял сотрудников фронт-офиса, включая Джорджа Макфи на должность генерального менеджера, а также объявил название команды — «Вегас Голден Найтс».

1 марта 2017 года клуб официально был принят в Национальную хоккейную лигу.

6 марта 2017 года «Голден Найтс» подписали контракт со своим первым хоккеистом, которым стал Рид Дюк из клуба WHL «Брэндон Уит Кингз». 

13 апреля 2017 года Жерар Галлан был назначен на пост главного тренера.

4 мая 2017 года клуб заключил контракт с российским нападающим Вадимом Шипачёвым.

21 июня 2017 года руководство «Вегаса» объявило имена игроков выбранных на драфте расширения.

Регулярный чемпионат 
4 октября 2017 года руководство клуба объявило, что сезон 2017/18 «Вегас» проведёт без капитана, а альтернативными капитами станут Джеймс Нил, Пьер-Эдуар Белльмар, Дэвид Перрон, Рейли Смит, Дерик Энгелланд и Джейсон Гаррисон, по три человека для домашних и выездных матчей.

Свой первый матч «Вегас Голден Найтс» провёл 6 октября 2017 года на выезде против «Даллас Старз» и одержал победу со счётом 2:1. Автором обоих голов команды стал нападающий Джеймс Нил. 

10 октября «Вегас» провёл свой первый домашний матч, соперником стала команда «Аризона Койотис». Счёт, уже на третьей минуте матча, был открыт нападающим «Голден Найтс» Томашем Носеком. Матч закончился уверенной победой хозяев площадки со счётом 5:2. Благодаря этой победе «Вегас Голден Найтс» стал первым в истории клубом, стартовавшим с трёх побед подряд в своём дебютном сезоне НХЛ.

9 ноября 2017 Вадим Шипачёв добровольно завершил карьеру в НХЛ, после чего руководство «Вегаса» расторгло с игроком контракт.

28 декабря 2017 года одержав победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 (ОТ), которая стала 6-й подряд, «Вегас» установил новый рекорд по продолжительности победной серии для клубов проводящих свой первый сезон в НХЛ. Всего победная серия продлилась 8 матчей.

31 декабря 2017 года нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон забив три шайбы в ворота «Торонто Мейпл Лифс», стал первым игроком в истории клуба оформившим хет-трик.

21 января 2018 года благодаря победе над «Каролиной Харрикейнз», «Вегас» впервые в своей истории возглавил турнирную таблицу НХЛ, обойдя на 1 очко «Тампу-Бэй Лайтнинг».

1 февраля 2018 года «Вегас» одержал свою 34-ю победу и установил новый рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате для клубов проводящих свой первый сезон в НХЛ.

21 февраля 2018 «Вегас Голден Найтс» побил сразу два рекорда для команд-дебютантов. По количеству набранных очков (84) и количеству побед на домашнем льду (23).

10 марта 2018 «Голден Найтс» одержал свою 20-ю победу на выезде и побил рекорд «Анахайм Майти Дакс» по количеству гостевых побед среди дебютантов лиги.

22 марта 2018 «Вегас» набрал своё 100-е очко в регулярном чемпионате и стал первым в истории НХЛ клубом достигшим данной отметки, проводящим свой дебютный сезон в лиге.

26 марта 2018 года «Вегас Голден Найтс», обыграв «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:1, гарантировал себе участие в плей-офф 2018.

31 марта 2018 «Вегас Голден Найтс» стал чемпионом Тихоокеанского дивизиона.

Плей-офф 
11 апреля 2018 «Вегас Голден Найтс» провёл свой первый в истории матч в плей-офф, в котором одержал победу со счётом 1:0. Автором первого гола в истории клуба в матчах плей-офф Кубка Стэнли стал защитник Ши Теодор, поразивший ворота голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика.

17 апреля 2018 «Вегас Голден Найтс» выиграл серию у «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0 и стал первым в истории НХЛ клубом, кому удалось «в сухую» выиграть серию плей-офф в своём дебютном сезоне в лиге.

6 мая «Вегас» обыграл во втором раунде «Сан-Хосе Шаркс» в шести матчах и вышел в финал Западной конференции.

20 мая обыграв в финале конференции «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс» стал 3-м клубом в истории НХЛ вышедшим в финал Кубка Стэнли в своём дебютном сезоне.

28 мая в первом матче финала Кубка Стэнли нападающий «Вегаса» Жонатан Маршессо отметился результативной передачей, которая принесла игроку 19-е очко в плей-офф, благодаря чему Маршессо установил новый рекорд по набранным очкам среди игроков для команд, проводящих свой первый плей-офф в истории. Финальная серия закончилась победой «Вашингтон Кэпиталз» в пяти матчах.

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Вегас»
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Вегас».

Текущий состав 
на 7 июня 2018 года

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Пришли

Подписание контрактов

Завершили карьеру

Драфт

Драфт расширения

Драфт новичков

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Вегас Голден Найтс»

2017/2018
НХЛ в сезоне 2017/2018
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее